Niemcy:
 Schleid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Schleid – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg